Шорвуд има више значења:
 Шорвуд (Висконсин)
 Шорвуд (Илиноис)
 Шорвуд (Минесота)